Pico Verde (Norte Grande): uma elevação portuguesa localizada na freguesia açoriana do Norte Grande, concelho das Velas, ilha de São Jorge, arquipélago dos Açores;
Pico Verde (Povoação): uma elevação portuguesa localizada no concelho da Povoação, ilha de São Miguel, arquipélago dos Açores.

Desambiguações de topônimos